Алекса́ндр Со́боль: Соболь, Александр Иванович (род. 1968) — советский и украинский футболист, защитник.
 Соболь, Александр Михайлович (1909—1984) — советский артист балета.